Jméno komunistického prezidenta ČSR Klementa Gottwalda neslo v období třetí republiky a komunistické diktatury několik dolů:

 důl Klement Gottwald v Horní Suché (později důl Prezident Gottwald) – známý též pod jménem důl František, zaniklý černouhelný důl v ostravsko-karvinské pánvi
 důl President Gottwald v Hrdlovce – známý též pod jménem důl Alexander, zaniklý hnědouhelný důl v mostecké pánvi
 důl Gottwald I v Libušíně – známý též pod jménem důl Max, zaniklý černouhelný důl v kladensko-rakovnické pánvi
 důl Gottwald II ve Vinařicích – známý též pod jménem důl Mayrau, zaniklý černouhelný důl v kladensko-rakovnické pánvi
 důl Klement Gottwald v Hnidousích (později důl Gottwald III)  – známý též pod jménem důl Ronna, zaniklý černouhelný důl v kladensko-rakovnické pánvi
 Důl Klement Gottwald, n. p. – bývalý národní, později koncernový podnik provozující kladenské černouhelné doly (později Důl Kladno s.p.)

Gottwald